Municipio de Upper Providence puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Upper Providence (condado de Delaware, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Upper Providence (condado de Montgomery, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Montgomery.